Slovo rozptyl má více významů:
 Rozptyl (statistika) – jedna z veličin popisujících vlastnosti statistického souboru,
 Rozptyl (fyzika) – fyzikální jev spojený s odchylování záření (vlnění i částice) od přímé dráhy v důsledku interakce s prostředím (viz teorie rozptylu), záření se může rozptylovat více způsoby, např.:
Rayleighův rozptyl 
Ramanův rozptyl
Comptonův rozptyl  
 Rozptyl (pohřeb) – způsob uložení popela zesnulého po kremaci.

Související články 
 Disperze